Kabinett Broglie steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:

 Kabinett Broglie I (1873)
 Kabinett Broglie II (1873/74)
 Kabinett Broglie III (1877)